Акуна матата:

 Акуна матата — песня из мультфильма «Король лев».
 Акуна матата — песня группы «Аквариум» из альбома «Лошадь белая» (2008).
 Акуна матата — телепередача